Molekulska formula -{C10H18O}- se može odnositi na:
 
 Borneol
 Citronelal
 Eukaliptol
 Fenhol
 Geraniol
 Grandisol
 Linalool
 Menton
 Mircenol
 Nerol
 Terpineol
 Terpinen-4-ol